Karagandi kazahsztáni város, Karagandi terület székhelye
Karagandi terület Kazahsztán egyik területe